Маховико́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Маховиков, Александр Фёдорович (род. 1951) — советский футболист.
 Маховиков, Сергей Анатольевич (род. 1963) — российский актёр.

См. также